Municipio de Porter puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Porter (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Porter (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Dickey.
 Municipio de Porter (condado de Porter, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Porter.
 Municipio de Porter (condado de Cass, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Cass.
 Municipio de Porter (condado de Midland, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Midland.
 Municipio de Porter (condado de Van Buren, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Porter (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Porter (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Porter (condado de Clarion, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clarion.
 Municipio de Porter (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Porter (condado de Huntingdon, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Huntingdon.
 Municipio de Porter (condado de Jefferson, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Jefferson.
 Municipio de Porter (condado de Lycoming, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lycoming.
 Municipio de Porter (condado de Pike, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Pike.
 Municipio de Porter (condado de Schuylkill, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Schuylkill.